La symptomatologie est l’étude :
 des symptômes en médecine humaine et vétérinaire ;
 des symptômes en pathologie végétale.